Кубок мира по прыжкам с трамплина 2006/07 — 28-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартовал 24 ноября 2006 года в финском Куусамо, а завершился 25 марта 2007 года в словенской Планице. Обладателем Кубка мира стал поляк Адам Малыш

Календарь сезона

Мужчины

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Статистика личных выступлений

Статистика командных выступлений

Общий зачёт

Личное первенство

Кубок Наций 

 Календарь соревнований на сайте FIS
 Итоговый зачёт на сайте FIS

Кубок мира по прыжкам с трамплина
Кубок мира
Кубок мира
Зимние виды спорта в сезоне 2006/2007